Ганеша:
 Ганеша — бог мудрости и благополучия в индуизме.
 Ганеша — психоактивное вещество класса фенэтиламинов.